Numminen kan avse:

 M.A. Numminen (1940–), en finländsk artist, sångare, kompositör och författare
 Teppo Numminen (1968–), en finländsk före detta professionell ishockeyspelare
 Numminen (Mäntsälä) – en by i Mäntsälä kommun

Se även
 Nummis